

Noms propres 
Pa ou Pâ peut désigner :
 Pâ, un département et une commune rurale de la province des Balé au Burkina Faso ;
 Pâ, le village chef-lieu de ce département et cette commune ;
 Pa, un village du département ou de la commune rurale de Nouna au Burkina Faso ;
 Pa, ensemble de fortifications maori en Nouvelle-Zélande ;
 Pa Drengen Changchop Simpa, ancêtre du peuple tibétain.

Symboles 
 Pa :
 un pascal, l'unité de pression du Système international d'unités,
 le protactinium, selon la liste des éléments chimiques ;
 PA : un pétaampère, unité de mesure de courant électrique ;
 pA : un picoampère, unité de mesure de courant électrique.

Codes 
 pa :
 le penjâbî (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues ;
 PA :
 le Panama, un pays :
 selon la norme ISO 3166-1, alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .pa (ou .PA, car la casse n'y est pas distinctive),
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 le Paraguay, un pays selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 la Pennsylvanie, un État des États-Unis, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:US ; c’est aussi le symbole postal) ;
 Palerme, dans la région de Sicile en Italie, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:IT) ;
 Pará, un État du Brésil ;
 le polyamide, selon la norme ISO 1043 (liste des plastiques) ;
 Pa, un des types d'éléments pectiformes des appareils de conodontes ozarkodinides.

Sigles ou abréviations 
Les sigles ou abréviations PA, P.-A. ou p.a. peuvent désigner en français (le plus souvent informellement) :
 un paquet année, une unité de mesure de la consommation de tabac
 un parc d'activité, en urbanisme (généralement en France) ;
 le Parti andalou, un parti politique espagnol ;
 le Parti animaliste, un parti politique français ;
 une pension alimentaire en droit français (expression non officielle utilisée par les praticiens) ;
 les petites annonces dans les publications périodiques ou en ligne ;
 un permis d'aménager, en urbanisme (généralement en France) ;
 le pilote automatique, en aéronautique ;
 le pilotage automatique dans le métro parisien ;
 un , une classe d'armes à feu, dont :
 le PA MAC modèle 1950, un pistolet semi-automatique réglementaire dans l'Armée de terre française, en cours de remplacement par le Beretta 92 ;
 un point d'accès, un appareil de télécommunication permettant l’accès à un réseau ;
 les points d'actions, dans les jeux en ligne, désignant une unité d'action dont le nombre est généralement limité comme dans le jeu Hordes (jeu vidéo) ;
 le polyamide, une matière plastique ;
 un poste avancé, un terme militaire, utilisé dans l'armée et en sécurité civile ;
 le potentiel d'action, l'élément constitutif de l'influx nerveux du neurone en biologie ;
 l'expression « pour action », abrégée sous la forme « PA personne ou entité » et utilisée notamment lors de comptes-rendus de réunions, permettant d'indiquer aux destinataires les actions à entreprendre, et qui doit les exécuter ;
 un prélèvement automatique, un mode de transaction bancaire ;
 la pression artérielle, une mesure de la pression sanguine en médecine ;
 un « preneur d'assurance », abréviation désignant le titulaire d'une police d'assurance ;
 un principe actif en chimie ;
 un Prince-Albert, un type de piercing génital ;
 une protéine adaptatrice, en biochimie ;
 les Pyrénées-Atlantiques, un département français.

Ce peuvent être également des abréviations empruntées en français à d'autres langues :
 la Pan Am, une compagnie aérienne des États-Unis qui a fait faillite en 1991 (ce fut l'une des plus prestigieuses compagnies aériennes) ;
 la Parapsychological Association, une organisation américaine en parapsychologie ;
 l'expression « per annum », en économie (abréviation anglaise et latine) ;
 l'expression « provider aggregatable », en réseau et télécommunication (abréviation anglaise) ;
 l'expression « Public Address », désignant une classe de matériels audio conçus pour une diffusion destinée à être entendue par un grand nombre de personnes, et particulièrement à l'extérieur (abréviation anglaise).